Röhner ist der Familienname folgender Personen:

 André Röhner (* 1976), deutscher Schauspieler
 Barbara Röhner (* 1969), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin
 Bernd Röhner (* 1939), deutscher Fußballspieler
 Charlotte Röhner (* 1948), deutsche Pädagogin
 Eberhard Röhner (1929–2017), deutscher Literaturwissenschaftler
 Paul Röhner (1927–2014), deutscher Politiker (CSU), MdB, Oberbürgermeister von Bamberg
 Regina Röhner (* 1952), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Röhner (* 1955), deutscher Illustrator von Kinder- und Jugendbüchern und Kinderbuchautor
 Wolf Röhner (* 1944), deutscher Formgestalter

Siehe auch:
 Röhnert
 Rohner